Messini fait référence en Grèce :
 au dème de Messini, une municipalité de la périphérie du Péloponnèse, dans le district régional de Messénie et dont le nom fait référence à la ville de Méssène ;
 à la ville de Messini, chef-lieu du dème de Messini.